Aguirregaray ist der Familienname folgender Personen:

 Matías Aguirregaray (Matías Aguirregaray Guruceaga; * 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Óscar Aguirregaray (Óscar Osvaldo Aguirregaray Acosta; * 1959), uruguayischer Fußballspieler und -trainer